Belmontais – abitanti di Belmont-sur-Lausanne
Belmontais – abitanti di Belmont-sur-Yverdon